NGC 4446 (другие обозначения — UGC 7586, MCG 2-32-69, ZWG 70.103, VCC 1072, KCPG 339A, PGC 40962) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4446
Волосы Вероники (созвездие)